Вячесла́в Наза́ров: Назаров, Вячеслав Алексеевич (1935—1977) — русский писатель-фантаст и поэт.
 Назаров, Вячеслав Сергеевич (1952—1996) — джазовый музыкант-тромбонист, пианист и вокалист.
 Назаров, Вячеслав Николаевич (род.1949) — советский и латвийский хоккеист и тренер.